Puede referirse a:

Personas 
 Francisco Medina, comisario argentino.
 Fracnsico Medina, militar argentino.
 Fracnsico Medina, actor venezolano.
 Francisco Medina Ascencio, político mexicano.
 Francisco Medina Luna, futbolista español

Véase también 

 Francisco de Medina